Le toponyme Stalden désigne plusieurs lieux en Suisse :

Stalden, commune suisse du canton du Valais ;
Stalden, localité de la commune voisine de Visperterminen ;
Stalden, localité de la commune de Sarnen, dans le canton d'Obwald ;
Stalden, localité de la commune de Muotathal, dans le canton de Schwytz ;
Stalden im Emmental, ancienne commune et localité suisse de la commune de Konolfingen, dans le canton de Berne ;

Voir aussi 
Obstalden, commune suisse du canton de Glaris ;
Riemenstalden, commune suisse du canton de Schwytz ;
Staldenried, commune suisse du canton du Valais.

Homonymie de toponyme